23-й чемпионат Киргизии по футболу, разыгранный 8 клубами с 21 марта по 5 ноября 2014 года. Официальное название — Топ-Лига.

Чемпионом в 9-й раз стал бишкекский «Дордой», кантская «Абдыш-Ата» была серебряным призёром, 3-е место заняла бишкекская «Алга».

Прошлогодний чемпион «Алай» из Оша оказался лишь 4-м. Утешительный турнир за 5-8-е места выиграл дебютант — куршабский «Алдиер».

Участники 

В чемпионате Киргизии-2014, как и в предыдущем сезоне, участвовали 8 клубов. По сравнению с сезоном-2013, лигу покинул расформированный бишкекский «Иссык-Куль» (по сути, юношеская сборная страны 1995 года рождения). Вместо него в Высшую лигу поднялся чемпион Южной зоны Первой лиги последних трёх лет — «Алдиер» из Куршаба.

Формула турнира осталась такой же, как и в прошлом году: сначала 8 клубов проводили 2-круговой турнир, затем они разделились на 2 группы по 4 команды и играли между собой в 2 круга.

Первый этап турнира прошёл с 21 марта по 15 июля 2014 года, второй этап начался 4 октября и закончился 5 ноября.

Чемпионский титул защищал ошский «Алай», ставший в 2013 году сильнейшим в Киргизии впервые в истории.

Команды, занявшие последние места, могут выбыть или не выбыть в Первую лигу Кыргызстана в зависимости от того, расширится или сократится количество участников чемпионата в следующем сезоне; или клубы, занявшие призовые места в Первой лиге, смогут или не смогут соответствовать всем требованиям лицензирования для Топ-Лиги.

Турнирная таблица

Предварительный этап 

|}

Финальный этап 

|}

|}

Лучшие бомбардиры чемпионата

Рекорды чемпионата 
Самый крупный счёт: (+8) 01.06.2014 Дордой — Манас 8:0

Самый результативный матч: (8 голов) 01.06.2014 Дордой — Манас 8:0; 08.07.2014 Алдиер — Алга 2:6

Хет-трики

Примечания

Ссылки 
 Футбольная лига Кыргызстана

Чемпионат Киргизии по футболу
Киргизия
Спорт в Киргизии в 2014 году